Biologia
 ślimak – w anatomii: część ucha wewnętrznego ssaków
 ślimaki – gromada mięczaków

 Technika
 trakt komunikacyjny spiralnie pokonujący różnicę wysokości, np. na skrzyżowaniach wielopoziomowych
 element przekładni ślimakowej
 element przenośnika śrubowego

 Sztuka
 motyw dekoracyjny w kształcie spiralnie skręconej muszli
 ozdobne zakończenie szyjki instrumentu smyczkowego

 Geografia
 Ślimak – skała wspinaczkowa w Zastudniu na Wyżynie Częstochowskiej
 Ślimak – wzniesienie morenowe w Gdańsku, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

 Osoby
 Stanisław Ślimak – polski samorządowiec
 Maciej „Ślimak” Starosta – perkusista zespołu Acid Drinkers
 Józef Ślimak, bohater noweli „Placówka” Bolesława Prusa, anegdotyczny obrońca ojcowizny przed zakusami kolonizatorów niemieckich; w aspekcie fabuły porównywany do biblijnego Hioba. Inni bohaterowie powieści o nazwisku Ślimak to Stasiek Ślimak, Jędrek Ślimak i Jagna Ślimakowa.